Austria:
 Feld am See – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Osoby:
 Igor Feld – radziecki lekkoatleta
 Roman Feld – polski żużlowiec

Zobacz też:
 Falkenhagener Feld
 Feldt
 Felt
 Neustädter Feld
 Veld